Színház
 Sok hűhó semmiért (Much Ado about Nothing), Shakespeare színműve (1598 körül)

 Zene
 Sok hűhó semmiért (Much Ado About Nothing) Sir Charles Villiers Stanford operája, op. 76a (1901) 
 Sok hűhó semmiért (Viel Lärmen um Nichts) Erich Wolfgang Korngold zenekari szvitje, ill. hegedű–zongora darabja, op. 11 (1918–19)

 Filmek
 Sok hűhó semmiért (Mnogo suma iz nyicsevó), 1956-as szovjet film, rendező Jurij Petrovics Ljubimov, főszereplők Julija Boriszova, Nyikolaj Bubnov
 Sok hűhó semmiért (Much Ado about Nothing), 1978-as angol tévéfilm, rendező Donald McWhinnie, főszereplők Anthony Andrews, Nigel Davenport 
 Sok hűhó semmiért (Much Ado about Nothing), 1984-es angol tévéfilm, rendező Stuart Burge, főszereplők Lee Montague, Cherie Lunghi, Tim Faulkner
 Sok hűhó semmiért (Much Ado about Nothing), 1993-as angol film, rendező Kenneth Branagh, főszereplők Kenneth Branagh, Emma Thompson
 Sok hűhó semmiért (Much Ado about Nothing), 2011-es angol film, rendező Robert Delamere, főszereplők Tom Bateman, Alex Beckett
 Sok hűhó semmiért (Much Ado about Nothing), 2012-es angol film, rendező Joss Whedon, főszereplők Alexis Denisof, Amy Acker

Hasonló
 William Shakespeare: Sok hűhó semmiért, 2007-es magyar tévéfilm, rendező Eszenyi Enikő, főszereplők Kamarás Iván, Hegyi Barbara